Prosiak – świnia do 12 tygodnia życia, określenie używane zamiennie z rzeczownikiem  prosię. 
 Prosiak (pseudonim) – polski twórca komiksu awangardowego
 Prosiak – polski program komputerowy koń trojański
 Prosiak (żeglarstwo) – balast na statkach